Players Tour Championship 2012/2013 – Turniej 1 − drugi turniej snookerowy wchodzący w skład cyklu Players Tour Championship w sezonie 2012/2013. Turniej ten rozegrany został w dniach 18-22 lipca 2012 w South West Snooker Academy w mieście Gloucester w Anglii.

W finale turnieju zwyciężył Stephen Maguire, który pokonał Jacka Lisowskiego 4−3.

Nagrody i punkty rankingowe

Drabinka turniejowa

Runda pre-eliminacyjna

Runda 1 
Lepszy w 7 frame’ach

Runda 2 
Lepszy w 7 frame’ach

Runda główna

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Finał

Breaki stupunktowe turnieju 

  Allister Carter 141
  Marco Fu 138
  Paul Davison 136
  Tom Maxfield 135
  Luca Brecel 133, 110
  Sam Baird 131
  Cao Yupeng 129, 105
  Jack Lisowski 128
  John Astley 125
  Stephen Maguire 125, 122
  Barry Hawkins 124, 117
  Alex Taubman 124
  Craig Steadman 124
  Joe Perry 123, 105, 100
  Chris Norbury 121
  Xiao Guodong 119, 117
  Jamie Burnett 118
  Judd Trump 114, 109
  Aditya Mehta 111
  Yu Delu 109
  Anthony McGill 105
  James Wattana 103
  Liu Chuang 103
  Lee Page 102
  Jamie Cope 102
  Andrew Norman 101, 101
  Michael Holt 101
  Rod Lawler 101
  Ben Woollaston 100

Bibliografia 
 PTC 1 na worldsnooker.com

Przypisy 

Players Tour Championship 2012/2013
2012 w Anglii
Sport w Gloucester